Paraprisopus är ett släkte av insekter. Paraprisopus ingår i familjen Prisopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Paraprisopus